Боровик може да се односи на:

 Боровик (Дрење), насељено место у Општини Дрење, 	Осјечко-барањска жупанија у Републици Хрватској
 Боровик (Комижа), градско насеље Града Комиже, на острву Вису у Републици Хрватској
 Боровик (језеро), вештачко језеро западно од Ђакова, Осјечко-барањска жупанија у Републици Хрватској
 Боровик (Мачкатица), насељено место у општини Сурдулица, у близини Мачкатице,